Шпайхер:

 Шпайхер — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.
 Шпайхер — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.